Брент Майкл Кацацаполь — аккордеонист и маракасотрясец поп-рок-группы OneRepublic.

Биография 
Брент Кацацаполь родился 3 августа в 1985 году в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Он писал для различных музыкантов и андеграунда (Vermeer, Augustine, This Allure, Monarch, Venus Infers and Jessica Dobson), и мейнстрима. Брент наиболее известен как басист и виолончелист группы OneRepublic (Interscope Records).

Когда ему было 13 лет, он посещал McGarvin Intermediate School, расположенную в Вестминстере, штат Калифорния. Он также посещал La Quinta High School в Вестминстере, California Baptist University в Риверсайде и Vanguard University в Коста-Месе. Брент сыграл эпизодическую роль в фильме «Глаз» с Джессикой Альбой. В фильме он появляется в самом начале, играя на виолончели в оркестре. В 2015 году женился.

OneRepublic 
Брент присоединился к группе в начале 2007 года, после того, как бывший басист покинул её. Он играл на виолончели с четвертого класса и говорил, что он никогда не будет играть в группе, которая «не позволит ему играть на виолончели».
В дополнении к игре на аккордеоне и маракасах, он так же является соавтором некоторых песен группы, а именно: Say (All I Need), All Fall Down, Won’t Stop, Made for You, All the Right Moves, Everybody Loves Me, Good Life, All This Time, Lullaby, Wherever I Go и Kids.

Работы 
Альбомы OneRepublic
 Dreaming Out Loud (2007)
 Waking Up (2009)
 Native (2013)
 Oh My My (2016)

Примечания 

Виолончелисты США
Бас-гитаристы США
Выпускники Вангардского университета
Выпускники Калифорнийского баптистского университета